211. Infanterie-Division steht für:

 211. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich), Großverband der Preußischen Armee im Ersten Weltkrieg
 211. Infanterie-Division (Wehrmacht), Großverband des Heeres der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 211. Division